Petchenga est le nom norvégien de la région Petsamo
 Petchenga, fleuve de Russie
 Petchenga, une commune urbaine de l'oblast de Mourmansk, en Russie